Agassiz kan syfta på

Personer
Alexander Agassiz, schweizisk-amerikansk zoolog
David J.L. Agassiz, brittisk entomolog
Louis Agassiz, schweizisk-amerikansk naturforskare

Geografi

Antarktis 

 Cape Agassiz, udde,

Kanada 

 Agassiz (ort), British Columbia,

USA 

Agassiz Peak – det näst högsta berget i Arizona
Lake Agassiz – en förhistorisk sjö i Nordamerika

Se även 
 Agassiz (auktor) – flera
 Agassiz Glacier – flera
 Mount Agassiz – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar